Chevarie est un nom d'origine basque porté au Canada, une déformation du patronyme Etcheverry ou Etcheberry et qui signifie « maison neuve ».
. Cette déformation est attestée à la fin du  (Île Saint-Jean, Acadie).

Patronyme 
Germain Chevarie est un homme politique québécois, député libéral de l'Assemblée nationale du Québec.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme basque